La Malédiction de la momie est le titre de plusieurs œuvres :
 La Malédiction de la Momie (The Mummy's Curse) : film réalisé par Leslie Goodwins en 1944
 La Malédiction de la momie, affaire criminelle à résoudre dans le jeu d'enquête Sherlock Holmes détective conseil (1981), de Gary Grady, Suzanne Goldberg et Raymond Edwards.
 La Malédiction de la momie (The Curse of the Mummy's Tomb) est un livre de la collection de romans horrifiques américaine à succès pour la jeunesse écrite par R. L. Stine Chair de poule (Goosebumps). En France, il s'agit du tout premier livre de la collection (sorti le ), alors que dans sa version originale, aux États-Unis, il porte le numéro cinq (sorti en ).
 La Malédiction de la momie (The Tale of the Mummy) film réalisé par Russell Mulcahy en 1998

Voir aussi 
 La Légende de la momie : film américain réalisé par Jeffrey Obrow en 1997
  Liste de films de momies
 Sphinx et la Malédiction de la momie''' : jeu vidéo d'action et d'aventure développé par Eurocom, sorti en 2003 sur PlayStation 2, Xbox et GameCube

Homonymie de titre